LAFD, sigle composé des quatre lettres L, A, F et D, peut faire référence à :
 Los Angeles Fire Department, l'organisme qui assure la protection incendie et l'aide médicale urgente pour la ville de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis.
 L'Agence française de développement, organisme français, ayant à la fois le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et d'institution financière spécialisée.